Львівська брама — недобудована станція Сирецько-Печерської лінії Київського метрополітену
 Львівська брама — одна з брам у місті Замостя